Ronald Teixeira (Niterói, 1962) é um diretor de arte, cenógrafo e figurinista brasileiro, vencedor do Prêmio Coca-Cola.

Cenógrafos do Brasil
Figurinistas do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói